DPC steht für:
 Data Protection Commissioner, Leiter der nationalen Datenschutzbehörde in Irland
 Digital Playout Center, siehe Astra Platform Services
 Defence Planning Committee, Verteidigungsplanungsausschuß der NATO
 Deferred Procedure Call (Informatik; Den Prozessor betreffend)
 Difa-e Pakistan, islamistische, pakistanische  Organisation
 Differential Phase Contrast, ein Phasenkontrast-Röntgenverfahren
 Diphenylcarbazid, chemische Verbindung
 Diphenylphosphorylchlorid, chemische Verbindung, Kupplungsreagenz für Peptidsynthesen
 Drapac Professional Cycling, australisches UCI-Radsportteam
 Bahnhof Plauen (Vogtl)-Chrieschwitz (DS100-Code)

dpc steht für:
 dots per centimetre/centimeter, Maßeinheit für die Auflösung im Druck und anderen Wiedergabesystemen, siehe Punktdichte

Siehe auch:
 DPc (Inschrift), Abkürzung einer Inschrift von Dareios I.

Abkürzung